«Евангелие Иуды» (Искариота, апостола Христа; конец III века) — часть «Кодекса Чакос», древней коптской рукописи из Египта; современный перевод 2006 года.
 «Евангелие от Иуды» (1973) — роман польского писателя Генрика Панаса (; 1912—1985); рус. перевод И. Колташевой (М., 1987).
 «Евангелие от Иуды» (; 2000) — роман британского писателя Симона Мора ().
 «Евангелие от Иуды» (; 2007) — роман английского писателя Джеффри Арчера в соавторстве с австралийским библеистом Френсисом Молони.

См. также 
 Свитки Мёртвого моря | Библиотека Наг-Хаммади